Botànica:
 Melissa (Melissa officinalis), espècie de la família lamiàcia, també anomenada tarongina.
 Melissa borda, espècie de planta amb flors del gènere Melittis.

 Biografies:
 Melissa (esposa de Periandre), filla de Procles i d'Eristènia
 Melissa Etheridge, cantant de rock i compositora estatunidenca
 Melissa Jayne Fawcett, escriptora i historiadora oficial mohegan (pequot)
 Melissa George, actriu australiana (Mulholland Drive)
 Melissa Gilbert, actriu estatunidenca (Little House on the Prairie)
 Melissa Joan Hart, actriu estatunidenca (Sabrina, the Teenage Witch)
 Melissa Horn, cantant sueca de música pop
 Melissa Lauren, actriu pornogràfica francesa
 Melissa Leo, actriu estatunidenca (The Fighter)
 Melissa Manchester, cantant i actriu estatunidenca (For the Boys)
 Melissa Mathison, guionista estatunidenca (Kundun, ET, l'extraterrestre)

 Geografia:
 Melissa (Texas), localitat estatunidenca de l'estat de Texas
 Projecte Espacial:
MELiSSA (Agència Espacial Europea)